|-
| 134901 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134902 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134903 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134904 - || || 1 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134905 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134906 - || || 4 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134907 - || || 21 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134908 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134909 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134910 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134911 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134912 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134913 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134914 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134915 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134916 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134917 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134918 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134919 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134920 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134921 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134922 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134923 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134924 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134925 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134926 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134927 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134928 - || || 2 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134929 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134930 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134931 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134932 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134933 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134934 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134935 - || || 21 de gener, 2001 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| 134936 - || || 22 de gener, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 134937 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134938 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134939 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134940 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134941 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134942 - || || 17 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134943 - || || 18 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134944 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134945 - || || 25 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134946 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134947 - || || 31 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134948 - || || 24 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134949 - || 2001 CR || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134950 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134951 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134952 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134953 - || || 4 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134954 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134955 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134956 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134957 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134958 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134959 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134960 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134961 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134962 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134963 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134964 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134965 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134966 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134967 - || || 16 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134968 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134969 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134970 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134971 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134972 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134973 - || 2001 FA || 16 de març, 2001 || Badlands || Badlands
|-
| 134974 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134975 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134976 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134977 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134978 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134979 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134980 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134981 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134982 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134983 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134984 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134985 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134986 - || || 17 de març, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 134987 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134988 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134989 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134990 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134991 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134992 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134993 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134994 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134995 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134996 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134997 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134998 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134999 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135000 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4